Энергия (футбольный клуб, Воронеж) может означать:
 Энергия (женский футбольный клуб, Воронеж)
 Энергия (мужской футбольный клуб, Воронеж)